Plaça de la Catedral de Girona
 Plaça de la Catedral (Vic)
 Plaça de la Catedral (Vílnius)